Emily Hood Westacott ha battuto in finale Nell Hopman 6–1 6–2.

Teste di serie
 Nancye Wynne (secondo turno)
 Thelma Coyne (semifinali)
 Nell Hopman (finalista)
 Joan Hartigan (semifinali)
 Dorothy Stevenson (secondo turno)
 Emily Hood Westacott (Campionessa)
 May Hardcastle (quarti di finale)
 Sadie Berryman (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1939